

Geografia 
 St. Gangloff – comune della Turingia, in Germania

Persone 
 François Gangloff – ginnasta francese
 Hope Gangloff – pittrice statunitense
 Mark Gangloff – ex nuotatore statunitense
 Maria Gangloff – politica tedesca